Introduktion kan syfta på:

 Introduktion – en öppnande del av ett musikstycke, se Intro (musik)
 Introduktion – de adelsätter som finns registrerade i ridderskapets och adelns matrikel (adelskalendern) i bland annat Sverige eller Finland, se Introducerad adel
 Introducerad art – en art som lever utanför sitt ursprungliga utbredningsområde och som har hamnat där på grund av människans medvetna eller omedvetna inblandning

Se även 
 Intro